Tilio ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:

 Marco Tilio (* 2001), australischer Fußballspieler
 Paul Heinrich Tilio de Camas (1688–1741), preußischer Oberst